Did It Again - Kylie Minogue-dal
 Did It Again Shakira-dal